Hydra, Гідра — рід радіально-симетричних прісноводних тварин простої будови.

Музичні альбоми 
 Hydra (альбом Toto) — альбом американського рок-гурту Toto
 Hydra (альбом Otep) — альбом американського ню-метал-гурту Otep
 Hydra (альбом Within Temptation) — альбом голландського симфо-метал-гурту Within Temptation